Эта статья перечисляет патроны огнестрельного оружия, которые имеют калибр пули в диапазоне от 7 мм (.284 дюйма) до 8 мм (.320 дюйма) (за искл. Патрон 7.92 x 57 мм).

Выражение «Длина» соответствует длине гильзы.

Выражение «ПДП» соответствует полной длине патрона.

Все размеры приведены в мм (дюймах).

Буква «R» обозначает наличие у гильзы выступающей закраины (фланцевая гильза).

Список пистолетных и револьверных патронов

Пистолетные патроны

Револьверные патроны

Список винтовочных патронов

Винтовочные патроны калибра 7,0 мм (.277 in)

Винтовочные патроны калибра 7,2 мм (.284 in)

Винтовочные патроны калибра 7,3 мм

Винтовочные патроны калибра 7,5 мм

Винтовочные патроны калибра 7,6мм (.308 дюйма)

Винтовочные патроны калибра 7.8 mm (.310 дюйма) и крупнее

Примечания

Ссылки 
 Статья Rifle Shooter Mag о 7 мм патронах

См. также 
 Список патронов по калибру

Патроны